Laslău se poate referi la:
 Laslău Mare o localitate din județul Mureș
 Laslău Mic o localitate din județul Mureș